HDV – formato di videoregistrazione
 HDV – Virus dell'epatite D